210 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги, находящаяся в Воронежской области при выезде из Боброва в Азовку.

Движение 
На платформе делают остановки пригородные поезда. По состоянию на лето 2012 через платформу проходили 4 пары пригородных электропоездов: три пары Лиски — Таловая и одна пара Лиски — Новохопёрск.

Примечания

Ссылки 
 Расписание на Яндекс. Расписаниях
 О. П. 210 км

Остановочные пункты Юго-Восточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Воронежской области